827-й гаубичный артиллерийский Невельский Краснознамённый полк — воинская часть Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Полк сформирован в июле 1941 года в составе 290-й стрелковой дивизии в Калязине.

В действующей армии во время Великой Отечественной войны с 4 августа 1941 по 20 ноября 1941 и с 6 января 1942 по 9 мая 1945 года.

В первые дни августа 1941 года полк, вместе с дивизией, занял позиции северо-западнее Брянска, в районе деревни Летошники, где и находился до начала Операции «Тайфун». С 30 сентября 1941 года отступает севернее Брянска на восток. Вероятно, что попал в окружение на реке Рессета, к концу октября 1941 года вышел к Туле, принимает участие в обороне Тулы.

17 ноября 1941 года получил в виде пополнения остатки рассеянного в ходе боёв в районе Хвастовичей 839-го артиллерийского полка 260-й стрелковой дивизии , изъят из состав 290-й стрелковой дивизии и 21 ноября 1941 года отправлен на переформирование в Киров.

В январе 1942 года поступил на Волховский фронт, передан в 59-ю армию, до августа 1942 года действует по Волхову, обеспечивает огнём действия частей армии в Любанской операции, в частности в районе Спасской Полисти. В августе 1942 года был передан в 8-ю армию для участия в Синявинской операции. Уже в сентябре 1942 года передислоцирован под Ржев. Так, с 26 сентября 1942 года поддерживает 114-ю стрелковую бригаду, наступавшей с целью ликвидации плацдарма 87-й пехотной дивизии на северном берегу Волги в районе Клушино - Знаменское в 16 километрах от Ржева. Ведёт бои северо-западнее Ржева до марта 1943 года, затем, в ходе Ржевско-Вяземской операции продвигается вместе с войсками армии до района Ярцево.  В июне 1943 года передан в 3-ю ударную армию и до октября 1943 года находится на рубежах восточнее Невеля.

В ходе Невельской операции введён в бой днём 6 октября 1943 года в составе эшелона развития прорыва, вместе с 21-й гвардейской стрелковой дивизией, 78-й танковой бригадой,  163-м гвардейским истребительно-противотанковым полком, на участке прорыва обороны противника, созданного силами 28-й стрелковой дивизии , с боями продвинулся к Невелю, вёл обстрел непосредственно города. В этот же день Невель был освобождён, и полк занял оборону на подступах к Невелю с запада. В январе 1944 года участвует в тяжёлых боях 3-й ударной армии в районе Новосокольников. В июле 1944 года участвует в Режицко-Двинской операции, продвигается по направлению Идрица — Резекне, затем с конца июля 1944 года в Мадонской операции, выйдя в район Эргли, с сентября 1944 года в Рижской операции. После освобождения Риги подчинён 10-й гвардейской армии и до конца войны был задействован в боях с Курляндской группировкой противника (с марта 1945 года в составе 51-й армии).

Подчинение

Награды и наименования

Командиры 

 капитан Данилов Михаил Харитонович (в декабре 1942- январе 1943 года - и.о. командира)
 полковник Брюхов Дмитрий Тимофеевич
 подполковник Гончаров
 майор Смирнов Фёдор Васильевич 
 полковник Быданов Александр Фёдорович
 гвардии подполковник Фёдоров Лев Вакхович

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных составов входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945

Примечания 

Гаубичные артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году